Distrikt Barranca bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Barranca (Barranca), Distrikt in der Provinz Barranca (Region Lima)
 Distrikt Barranca (Datem del Marañón), Distrikt in der Provinz Datem del Marañón (Region Loreto)